Bianca (cantora) — cantora brasileira
Bianca (satélite) — satélite
218 Bianca — asteroide
Bianca — Empresária

Desambiguações de antropônimos